Chiloé puede referirse a:

 el archipiélago de Chiloé, un grupo de islas del sur de Chile;
 la isla Grande de Chiloé, la mayor del archipiélago de Chiloé;
 la provincia de Chiloé, división política que abarca casi todo el conjunto de islas;
 Chiloé Continental, una antigua porción continental de esta provincia, que luego formaría la provincia de Palena;
 el gobierno de Chiloé y la intendencia de Chiloé, divisiones administrativas coloniales españolas que abarcaban territorios más amplios;
 la placa de Chiloé, una placa tectónica secundaria que abarca el archipiélago de Chiloé y otras áreas vecinas, entre la placa de Nazca y la de América del Sur; y a
 el Regimiento de Ingenieros n.º 8 "Chiloé" del Ejército de Chile.